Eerste expeditie naar Bali (1846)
 Tweede expeditie naar Bali (1848)
 Derde expeditie naar Bali (1849)
 Vierde en Vijfde expeditie naar Bali (1858 en 1868)
 Expeditie naar Bali (1906-1908)

Zie ook 
 Expeditie naar Palembang